Az 1982-es férfi kosárlabda-világbajnokság a 9. volt a sportág történetében. Kolumbia öt városában rendezték 1982. augusztus 15. és augusztus 28. között. A tornán 13 csapat vett részt.

Lebonyolítás 
A 13 csapatból a házigazda Kolumbia a csoportmérkőzések során nem vett részt, automatikusan a középdöntőbe került. A maradék 12 csapatot, 3 darab 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a harmadik és negyedik helyezettek egy másik, helyosztó csoportkörbe kerültek.

A középdöntőben, valamint a helyosztó csoportkörben ismét körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A középdöntő első két helyezettje játszotta a döntőt, a harmadik és negyedik helyezettek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Középdöntő

A 8–13. helyért

Helyosztók

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1983-as női kosárlabda-világbajnokság

Világbajnokság
1982